Hauptgraben ist ein Gewässername:
 Branitz-Dissenchener Hauptgraben, linker Zufluss der Verlegung Tranitz bei Dissenchen, Stadt Cottbus, Brandenburg
 Buckauer Hauptgraben, am Oberlauf Kobser Bach, linker Zufluss der Buckau bei Viesen, Gemeinde Rosenau, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Hauptgraben (Bie), rechter Zufluss der Bie in St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Hauptgraben (Erlenbach), rechter Oberlauf des Erlenbachs bis Syburg, Gemeinde Bergen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hauptgraben, älterer Name des Eisingerbachs, linker Zufluss des Gennenbachs oder Gengenbachs vor Stein, Gemeinde Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg

 Knüppelscher Hauptgraben Entwässerungsgraben auf Usedom vom Kachliner See zum Göthensee bis Ulrichshorst, Gemeinde Korswandt, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Letschiner Hauptgraben, rechter Zufluss der Wriezener Alten Oder bei Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Bundesland Brandenburg; Entwässerungsgraben im Oderbruch